Sezon 2010/2011 był dla Wisły Kraków 15. sezonem z rzędu, a 71. w całej historii klubu, w najwyższej klasie rozgrywkowej w polskim systemie ligowym w piłce nożnej.

Działalność klubu 
Wisła nie posiadała sponsora strategicznego od 1 stycznia 2010 roku. Na koszulkach znajdował się logotyp sponsora generalnego Tele-Foniki, należącej do Bogusława Cupiała, jednocześnie właściciela krakowskiego klubu. Sponsorem technicznym od tego sezonu został Adidas.

Stadion 
Stadion Miejski w Krakowie od połowy 2009 roku znajdował się w remoncie, stąd Wisła rozgrywała swoje mecze na obiekcie Hutnika. Pierwszym meczem na odnowionym stadionie było towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski 7 września z Australią. Piłkarze Wisły na boisko przy ulicy Reymonta wyszli po raz pierwszy podczas 6. kolejki ligowej. Wszystkie trybuny oddano do użytku przed meczem z Legią Warszawa podczas 13. serii spotkań Ekstraklasy.

Orange Ekstraklasa

Tabela
Mistrzostwo Polski na trzy kolejki przed końcem sezonu zapewniła sobie Wisła, dla której był to 13. tytuł w historii.

||rowspan=10 style="background-color:white;"|

Wyniki spotkań 

Ostatnia aktualizacja: 30. kolejka

 zwycięstwo  remis  porażka

Puchar Polski 
Jako drużyna występująca w sezonie 2009/2010 Orange Ekstraklasy, Wisła Kraków rozpoczęła rozgrywki Pucharu od 1/16 finału.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2011.

 zwycięstwo  remis  porażka

Liga Europy 

Jako wicemistrz w sezonie 2009/2010 Orange Ekstraklasy, Wisła Kraków rozpoczęła eliminacje do Ligi Europy od II rundy kwalifikacyjnej.

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2010.

 zwycięstwo  remis  porażka

Mecze towarzyskie 

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2011.

 zwycięstwo  remis  porażka

Zawodnicy

Skład 

W nawiasach wprowadzenia na boisko. odejścia ze składu  przyjścia do składu

Zarząd i sztab szkoleniowy 
W lipcu stanowisko prezesa krakowskiego klubu ponownie objął Bogdan Basałaj. Wisła rozpoczęła sezon z Henrykiem Kasperczakiem w roli głównego trenera. Po porażce w III rundzie kwalifikacyjnej obowiązki szkoleniowca tymczasowo przejął Tomasz Kulawik. 21 sierpnia podpisano dwuletni kontrakt z Robertem Maaskantem.

Przypisy 

Wisła Kraków
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w polskim sporcie
2011 w polskim sporcie